Beveren (Flandres Oriental) — município da província de Flandres Oriental
Beveren (Alveringem) — parte do município de Alveringem, na  província de Flandres Ocidental
Beveren (Roeselare) — parte do município de Roeselare, na província de Flandres Ocidental
Beveren (Waregem) — parte do município de Waregem, na Flandres Ocidental
 KSK Beveren ou Koninklijke Sportkring Beveren — equipa de futebol do município de Beveren (Flandres Oriental)

Desambiguações de topônimos